Obol může být:
 Obal (řeka) – řeka v Bělorusku
 Obal (sídlo) – sídlo městského typu v Bělorusku